Hundsruck ist der Ortsname von

 Hundsruck (Bernried), Ortsteil der Gemeinde Bernried, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Hundsruck (Grafling), Ortsteil der Gemeinde Grafling, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Hundsruck (Saldenburg), Ortsteil der Gemeinde Saldenburg, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Hundsruck (Sankt Wolfgang), Ortsteil der Gemeinde Sankt Wolfgang, Landkreis Erding, Bayern
 Hundsruck (Untergriesbach), Ortsteil des Marktes Untergriesbach, Landkreis Passau, Bayern

Siehe auch:
 Hunsrück (Begriffsklärung)
 Hundsrücken
 Turmhügel Hundsdruck